Wallace Collection est un musée londonien.
 Wallace Collection est un groupe de musique belge.